Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2008 – szóste mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie trzech turniejów w okresie od 10 maja do 15 czerwca 2007 roku. Pierwsze dwa były eliminacją do turnieju finałowego, który służył jednocześnie jako kwalifikacja do Pucharu Świata 2009.

Informacje ogólne 
Dwa pierwsze turnieje – w Belgii oraz Bośni i Hercegowinie – były kwalifikacją do szesnastozespołowego turnieju finałowego we francuskim Limoges. Według początkowych ustaleń w tych zawodach wystąpić mieli uczestnicy Top 10 mistrzostw z 2007 roku oraz Szkocja i pięciu kwalifikantów – finaliści obu turniejów eliminacyjnych oraz lepsza drużyna spośród tych, które zajęły w nich trzecie miejsca. Reprezentacja Irlandii następnie odwołała swój występ, więc awans do turnieju finałowego miały uzyskać trzy najlepsze zespoły z obu eliminacji. Drużyny walczące w pierwszych dwóch turniejach zostały podzielone według rankingu ustalone na podstawie wyników Mistrzostw Europy 2007. W związku z wycofaniem się Szkotek w trakcie trwania eliminacji ich miejsce w turnieju finałowym otrzymała czwarta drużyna belgijskich zawodów.

Zawody w Limoges były jednocześnie europejską kwalifikacją do Pucharu Świata 2009 – awans uzyskiwało sześć najlepszych zespołów. W mistrzostwach triumfowała reprezentacja Anglii, która wraz z Holandią, Rosją, Hiszpanią, Francją i Włochami uzyskała awans do turnieju finałowego PŚ.

Turniej 1 (Zenica)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Turniej 2 (Bruksela)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Turniej finałowy (Limoges)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Bowl + Shield

Cup + Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona FIRA-AER 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2008 w rugby union
2008 w Belgii
2008 w Bośni i Hercegowinie
2008 we Francji